

Histoire militaire 
 Bataille de Lewes, affrontement du conflit anglais.

Numismatique 
 Lewes Pound, monnaie locale circulant à Lewes.

Patronyme 

 George Henry Lewes (1817-1878), philosophe et critique littéraire britannique ;
 Jock Lewes (1913(1941), militaire australien.

Sport 
 Lewes Football Club, club de football anglais.

Toponyme 

 Lewes, ville anglaise du comté de Sussex de l'Est ;
 château de Lewes, château situé à dans cette ville ;
 la même ville donne son nom à la circonscription électorale Lewes, et au district de Lewes, district du comté de Sussex de l'Est ;
 Lewes, ville américaine de l’État du Delaware ;
 Lewes, communauté dans le comté de Queens, sur l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.